Ponschab ist der Familienname folgender Personen:

 August Ponschab (1869–1944), deutscher Politiker (Zentrum; BVP)
 Georg Ponschab (1823–1890), deutscher Bierbrauer, Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Reiner Ponschab (* 1943), deutscher Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator